James Noble (1785–1831) amerikai politikus, szenátor
 James Noble (1922–2016) amerikai színművész
 James Noble (?) brit motokrossz versenyző